El término escolar hace referencia a varios artículos:

Educación 
En general, lo relativo a la escuela.
Acoso escolar u hostigamiento escolar.
Año escolar (distribución de los días lectivos a lo largo del año) y jornada escolar (distribución de las horas de clase a lo largo del día).
Fracaso escolar o abandono escolar prematuro.
Material escolar: estuche, lápices, cuadernos y otros útiles que se emplean en la escuela.
Trabajo escolar o deberes que los alumnos deben realizar en su casa como complemento formativo.
Uniforme escolar
Estudiante de una escuela o escolar.

Personas 
Arsenio Escolar, periodista español, director del diario gratuito 20 minutos.
Aurelio Gómez Escolar, abogado y político.
Hipólito Escolar, bibliotecario español.
Ignacio Escolar, bloguero y periodista español.
Irene Escolar, actriz.
José Escolar García, anatomista español.
Marcelo Escolar, geógrafo argentino.

Lugares 
Aldea Escolar (también conocida como Los Rápidos) es un paraje argentino del Departamento Futaleufú en la Provincia del Chubut.
Villa Escolar, localidad argentina del Departamento Laishi.

Biología 
 Escolar (Phycis blennoides), nombre común que se da en algunos sitios a un pez marino de la familia Phycidae.